Канонсберг има више значења:
 Канонсберг (Кентаки)
 Канонсберг (Пенсилванија)